O nome Hernan foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Hernan (1984) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Hernan (1990) - furacão de categoria 4 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Hernan (1996) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa dos estados mexicanos de Colima e Jalisco. Cerca de 1.000 residências foram danificadas, com cerca de 100 pessoas feridas.
 Furacão Hernan (2002) - um dentre apenas doze furacões de categoria 5 já observados no Pacífico nordeste. Causou apenas pequenos danos na ilha Socorro, México.
 Furacão Hernan (2008) - furacão de categoria 3 a oeste da costa do México. Sem danos.
 Furacão Hernan (2014) – furacão mínimo sem efeitos em terra.
 Tempestade tropical Hernan (2020) – tempestade fraca que passou perto do México como depressão tropical, causando enchentes e deslizamentos de terra.

Desambiguação